

Acronimo 
 Umidità assoluta
 Unidad Alavesa – partito politico spagnolo
 Union des anarchistes – organizzazione anarchica francese
 Unione africana – organizzazione internazionale
 Unione araba – Ex unione di stati arabi
 Unità astronomica – unità di misura astronomica
 United Artists – casa di produzione cinematografica statunitense
 Universidad de Alicante – università spagnola
 Universidade de Aveiro – università portoghese
 Universiteit Antwerpen – università belga
 Università dell'Alabama – università statunitense
 University of Arizona – università statunitense
 University of Arkansas – università statunitense
 User agent

Codici 
 UA – codice vettore IATA di United Airlines
 UA – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Ucraina

Informatica 
 .ua – dominio di primo livello dell'Ucraina

Altro 
 Ua – cantante giapponese